Gavriil Vasil'evič Ksenofontov (1888-1938) – etnologo e politico russo
 Pavel Vasil'evič Ksenofontov (1890-1928) – attivista e politico russo